Julija Dmitrijewna Tichonowa (ros. Юлия Дмитриевна Тихонова; ur. 11 maja 1986 r.) – rosyjska biegaczka narciarska. Od 2014 reprezentująca Białoruś.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Julija Tichonowa pojawiła się 15 listopada 2003 roku podczas zawodów Puchar Kontynentalnego w Kirowsku. Zajęła tam 48. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2009 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, gdzie była szósta w biegu łączonym na 15 km oraz piąta w sprincie techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 stycznia 2010 roku w Otepää, zajmując 25. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajęła ostatecznie 96. miejsce. W 2011 roku wystartowała w piątej edycji Tour de Ski, jednak nie ukończyła rywalizacji. Jak dotąd nie stała na podium indywidualnych zawodów pucharowych, ale 6 lutego 2011 roku w Rybińsku wspólnie z koleżankami zajęła trzecie miejsce w sztafecie. W tym samym roku wywalczyła brązowy medal mistrzostw Rosji w biegu łączonym na 15 km.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Białoruscy biegacze narciarscy
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986